Центральное телевидение может означать:

 Центральное телевидение СССР
 Центральное телевидение Китая
 «Центральное телевидение» — субботняя информационная программа НТВ с Вадимом Такменёвым.